Saint Prix peut désigner plusieurs saints chrétiens :
 Prix de Saints (), ou Prisque ou Prex, martyr légendaire à Auxerre ; fêté le 26 mai. 
 Priest de Clermont (° vers 600 - †676) ou Prix ou Projet ou Projectus, évêque de Clermont et martyr en Auvergne ; fêté le 25 janvier.

Références